Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 na dystansie 20 km odbył się 11 lutego. Była to pierwsza męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Nozawa Onsen, niedaleko Nagano. Do biegu zostało zgłoszonych 73 zawodników, z których 72 przystąpiło do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Rosjanin Siergiej Tarasow, który tym razem zajął 15. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Halvard Hanevold, srebrny medal wywalczył Włoch Pieralberto Carrara, a trzecie miejsce zajął Ołeksij Ajdarow z Białorusi.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998